

Geografia
 La Roche-Derrien – comune francese situato nel dipartimento della Côtes-d'Armor
 Saint-Derrien – comune francese situato nel dipartimento del Finistère
 Cantone di La Roche-Derrien – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Lannion

Persone
 André Derrien (1895-1994) – velista francese
 Marcelle Derrien (1916-2008) – attrice francese
 Sandrine Derrien (...) – pongista francese